(387) Аквитания () — довольно крупный астероид главного пояса, принадлежащий к редкому спектральному классу L. Он был открыт 4 марта 1894 года французским астрономом Фернаном Курти в обсерватории Бордо и назван в честь латинского названия региона Аквитания, исторической области на юго-западе современной Франции. Это был второй из двух открытых им астероидов.

См. также 
 Список астероидов (301—400)
 Классификации малых планет
 (384) Бурдигала

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды диаметром от 100 до 200 км
Астероиды, названные в честь географических объектов